

Geografia 
 Clausen – comune della Renania-Palatinato, in Germania
 Clausen – quartiere di Lussemburgo
 Ghiacciaio Clausen – ghiacciaio situato sulla costa di Walgreen, nella parte orientale della Terra di Marie Byrd, in Antartide

Medicina 
 Sindrome di Dyggve-Melchior-Clausen – disordine genetico autosomico recessivo da nanismo

Persone 
 Alf Clausen (1941-) – compositore statunitense
 Alden W. Clausen (1923-2013) – avvocato, politico e banchiere statunitense
 Claus Clausen (1899-1989) – attore tedesco, figlio di Ernst Clausen
 Curt Clausen (1967) – marciatore statunitense
 Ernst Clausen (1861-1912) – scrittore tedesco
 Eyvind Clausen (1939-2013) – calciatore danese
 Frits Clausen (1893-1947) – politico danese
 George Clausen (1852-1954) – pittore inglese
 Jimmy Clausen (1987) – giocatore di football americano statunitense
 Johanna Karin Lind Clausén (1971-) – modella e conduttrice televisiva svedese
 Max Clausen (1899-1979) – agente segreto tedesco al servizio dell'Unione Sovietica
 Néstor Clausen (1962) – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Peter Claussen (1801-1872) – botanico, naturalista danese
 Robert Theodore Clausen (1911-1981) – botanico statunitense
 Salome Clausen (1986-) – cantante svizzera
 Stefanie Clausen (1900-1981) – tuffatrice danese
 Theo Clausen (1911-1985) – allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo tedesco

Altro 
 Battaglia di Clausen – episodio della guerra di successione polacca combattuto il 20 ottobre 1735 nei pressi della città di Klausen
 Il pontile di Clausen –  film televisivo del 2005 diretto da Harry Winer e tratto dall'omonimo romanzo di Ann Packer

Pagine correlate 
 Klausen (disambigua)